Rashaant kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Rashaant (distrikt i Mongoliet, Archangaj), 
 Rashaant (distrikt i Mongoliet, Chövsgöl), 
 Rasjaant, distrikt, Bulgan, 

Robotskapade Mongolietförgreningar